Sapo — animal anfíbio
Bufonidae — família de anfíbios anuros, cujos membros são conhecidos por sapos ou sapos "verdadeiros"
SAPO — portal de Internet português
Planície (Revolução Francesa) — grupo moderado da Revolução Francesa cujos membros eram desdenhosamente chamados sapos